Eunicke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Eunicke (1764–1844), deutscher Sänger (Tenor)
 Johanna Eunicke (1798–1856), deutsche Schauspielerin und Sängerin 
 Katharina Eunicke (1804–1842), deutsche Sängerin und Schauspielerin 
 Therese Eunicke (1774–1849), deutsche Schauspielerin 

Siehe auch:
 Eunice
 Eunike